Перша карабаська війна (1988–1994)
 Чотириденна війна (2-5 квітня 2016)
 Друга карабаська війна (27 вересня — 10 листопада 2020)